E30 bzw. E 30 steht für:
 Europastraße 30, eine Fernstraße von Cork in Irland nach Omsk in Russland
 E30 (Ecuador), Straße
 HMS E30, ein britisches U-Boot
 BMW E30, deutsches PKW-Modell
 BMW Z1, deutsches PKW-Modell
 BMW E30 (M3), deutsches PKW-Modell
 Mitsubishi Galant E30, japanisches PKW-Modell
 Toyota Corolla #Corolla (E30/E40/E50/E60, 1974–1979), japanisches PKW-Modell
 Pubertätsstörungen, nach dem ICD-10-Code
 Chagga, eine Bantusprache nach den Guthrie-Zonen

E-30 steht für:
 Hispano-Suiza E-30, spanisches Trainingsflugzeug von Hispano-Suiza
 Olympus E-30, japanisches Kameramodell

E.30 steht für:
 VL E.30 Kotka I, finnischer Doppeldecker, siehe VL Kotka

E30